Пијер () је у грчкој митологији било више личности.

Митологија 
 Био је епонимни краљ Пијерије, Македонов или Елеутеров син, који је са братом Аматом владао македонским градовима. Према другим изворима, био је краљ у Ематији, пореклом из Пеле. Са нимфом Метоном, добио је сина Еагра, а са Евипом или Антиопом, девет кћерки, Пијериде. Према једном предању, он је из Македоније дошао у Теспију и по савету пророчишта или неког Трачанина установио култ девет муза које је назвао именима својих кћерки. Тако да су синови муза у предању заправо његови унуци.
 Пијер је био и Магнетов и Мелибејин син у кога се заљубила муза Клио. Заправо, муза се ругала богињи Афродити због њене страсти према Адонису, па јој је расрђена богиња у срцу распламсала љубав према смртнику Пијеру. Плод те љубави је био син Хијакинт. Неки извори наводе да је овај Пијер био отац девет Пијерида, које је имао са Евипом. Исти извори наводе да је са Клио имао и кћерку Полибеју. О Пијеру су писали Аполодор, Паусанија и Овидије у „Метаморфозама“.

Извори 

Грчка митологија
Краљеви у грчкој митологији